Martin Andreasson kan syfta på flera personer:

 Martin Andreasson (född 1970), svensk liberal politiker
 Martin Andreasson (född 1978), svensk moderat politiker
 Martin Andreasson (född 1986), svensk bandyspelare